Ю́рий Пшени́чников: Пшеничников, Юрий Павлович (1940—2019) — советский футболист.
 Пшеничников, Юрий Сергеевич (род. 1988) — российский спортсмен (академическая гребля).